Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2002 odbyły się między 6 a 14 kwietnia 2002 w amerykańskim Bismarck (Dakota Północna), w Civic Centre.

Tytuł mistrzyń świata po raz pierwszy wywalczyły Szkotki (Jackie Lockhart), które pokonały w finale Szwedki (Margaretha Sigfridsson) 6:5. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 8:6 obrończynie tytułu, Kanadyjki (Colleen Jones). Był to pierwszy występ reprezentantek Korei na mistrzostwach świata.
 



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2002
2002 w curlingu
2002 w Stanach Zjednoczonych
Curling w Stanach Zjednoczonych
Bismarck (Dakota Północna)